Анато́лий Я́ковлевич Ле́пин (, 1907 — 1984) — советский композитор латышского происхождения, автор более 500 песен, восьми оперетт и других музыкальных произведений.

Особенно популярной стала музыка Лепина к кинофильмам, среди которых: «Мы с вами где-то встречались», «Девушка без адреса», «Карнавальная ночь» и др. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1945 год), автор музыки гимна Латвийской ССР (1944). Награждён тремя орденами и несколькими медалями. Член СК СССР.

Биография 
Родился 17 (30 декабря) 1907 года в Москве, куда незадолго до этого переселился его отец, настройщик музыкальных инструментов, латыш по происхождению, Яков (Екаб) Лиепиньш (Jēkabs Liepiņš). 

В 1925 году Анатолий поступил в Государственный техникум кинематографии (будущий ВГИК), но через год перешёл в Музыкальный техникум им. братьев Рубинштейнов. Далее продолжил обучение в МГК имени П. И. Чайковского, которую окончил в 1936 году по специальности «композитор» и был распределён в Ташкентскую консерваторию преподавателем. Спустя два года (1938) стал преподавателем Харьковской консерватории. Одновременно с академическим образованием увлекался джазовой музыкой и написал несколько песен для Л. О. Утёсова и Н. А. Казанцевой.

В годы войны выезжал на фронт с авторскими концертами. В 1945 году по приглашению председателя Верховного Совета Латвийской ССР Августа Кирхенштейна Лепин переехал в Ригу. Там он принял участие в конкурсе по написанию музыки  гимна Латвийской ССР, на котором победил и стал автором музыки Государственного гимна Латвийской ССР (стихи Ф. Я. Рокпелниса и Ю. Ванага). Работал для Латвийского музыкального театра. Член ВКП(б) с 1949 года. С 1950 года жил в Москве по адресу: Огарёва, 13.

Огромную популярность принесли Лепину песни из кинофильмов «Мы с вами где-то встречались», «Девушка без адреса» и «Карнавальная ночь». Лепинская «Песня о Москве» из кинофильма «Здравствуй, Москва!» (1946) («Нас улица шумом встречала») стала позывным мотивом Московского радио. В конце жизни он начал цикл романсов, посвящённый знаменитым произведениям живописи: «Девочка с персиками», «Джоконда» и др., но завершить его не успел.

В начале 1970-х годов участвовал в составе жюри популярного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!».

Умер 24 октября 1984 года от проблем с сердцем. Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок № 27).

Жена: Милица Сварениекс, балерина. В их семье родились двое детей, Леонид (1946) и Татьяна (1953).

Творчество 
Автор множества музыкальных произведений, от симфоний до оперетт, но самый грандиозный успех выпал на долю его песен, которых более 500. Самые знаменитые и исполняемые из них написаны к кинофильму «Карнавальная ночь» (1956), а припев из песни к музыкальной киноповести Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва!» (1945) долгие годы служил заставкой Московского радио («Мы идем, мы поём»).

«Джаз, шансон, танго и фокстрот, „салонные“ романсы в немалой степени благодаря „Карнавальной ночи“ перестали считаться атрибутами „загнивающего Запада“. Фильм дал толчок к стремительному обновлению советской эстрады, — считает музыковед Александр Резник. — А в музыке к кинофильму „Дайте жалобную книгу“ (1964 г.) А.Лепин впервые применяет электромузыкальные инструменты и использует твист — модный в то время танец».

Ещё во время учебы в Консерватории Лепин начал сочинять произведения с использованием мелодий разных народов СССР. Он считал, что «без народной основы современные музыкальные фильмы остаются лишь осколками, слепками, раскрашенными муляжами» («Советская культура», 24 декабря 1974 года). В 1930-е он использовал музыку Средней Азии, где прожил 2 года, в рижский период — латышские народные мелодии, отголоски украинских песен и танцев слышны в музыке к кинофильму «Огни на реке», действие которого происходит в украинском селе. Способность композитора переключаться показывает то, что «ярко русская музыка к «Солдату Ивану Бровкину» и ярко латышская музыка к фильму „К новому берегу“ писались одновременно — в 1955 году!», считает А. Резник.

Нотные сборники 
 Лепин А. Я. Танцевальная музыка из кинофильмов [Ноты]: для аккордеона / А. Я. Лепин ; авт. перелож. Ф. Бушуев. М.: Музыка, 1967. - 88 с.
 Лепин А. Я. Третий концерт для фортепиано с оркестром [Ноты] : переложение для двух фортепиано автора. М. : Советский композитор, 1977. - 171 с.
 Лепин А. Я. Избранные песни. М.: Советский композитор, 1983.
 Лепин А. Я. Избранные песни для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна) ; сост. А. Я. Гринчук. М.: Советский композитор, 1986,159 с.
 Лепин А. Я. Мелодии Латвии [Ноты] : для большого симфонического оркестра. М.: Советский композитор, 1986. - 181 с.

Некоторые известные песни 
 Из кинофильма «Дайте жалобную книгу»
 Возьми гитару (в кинофильме присутствует только музыка этого танго, стихи позднее написал М. С. Пляцковский для\ Клавдии Шульженко)
 Семнадцать лет (стихи: Б. С. Ласкин)
 Добрый вечер (стихи А. А. Галича и Б. С. Ласкина)
 Песенка журналистов.(стихи Э. Рязанова)
 Из кинофильма «Девушка без адреса» (стихи: В. А. Лифшиц)
 Кукла бессердечная
 О чём я печалюсь, о чём я грущу
 Добро пожаловать в Москву (Е. А. Долматовский), из документального фильма «Москва и москвичи».
 Если б гармошка умела (А. Фатьянов), из кинофильма «Солдат Иван Бровкин»
 Как в степи, степи сожжённой («Я люблю, но об этом никто не узнает», из кинофильма «Степные зори», Е. А. Долматовский)
 Из кинофильма «Карнавальная ночь» (стихи:  В. Коростылёв, В. А. Лифшиц)
 Песенка о хорошем настроении
 Песня о влюблённом пареньке
 Пять минут
 Таня-Танечка
 Из кинофильма «Мы с вами где-то встречались»
 Лирическая песня Левкоевой (С. П. Щипачёв)
 Отдыхает родная столица (Е. А. Долматовский)
 Нас улица шумом встречала (из кинофильма «Здравствуй, Москва!», О. Фадеева)
 Песня о двух друзьях («А ну-ка, дай жизни, Калуга!») (В. И. Лебедев-Кумач).
 Тысяча чудес (М. Пляцковский)
 Всё пройдёт, как с белых яблонь дым (С. Есенин)

Вокальные циклы 
 «Солдатские дороги» (стихи Ф. Лаубе, 1968)
 Детский цикл «Забавные песенки» на стихи О. Высотской, С. Михалкова, Г. Рублёва, М. Пляцковского, И. Лешкевич, О. Фадеевой (1964)
 Романсы на стихи А. Блока и С. Есенина (1971) в их числе романс "Ты меня не любишь, не жалеешь" сл. С. Есенина.

Фильмография 
Анатолий Лепин написал музыку к фильмам:

 «Весенний поток» (1940)
 «Брат героя» (1940)
 «Старый двор» (1941)
 «Лесные братья» (1942)
 «Новые похождения Швейка» (1943)
 «Март-апрель» (1943)
 «Здравствуй, Москва!» (1945)
 «Сын полка» (1946)
 «Возвращение с победой» (, 1947)
 «Красный галстук» (1948)
 «В степи» (1951)
 «Зай и Чик» (1952)
 «Степные зори» (1952)
 «Чук и Гек» (1953)
 «Огни на реке» (1953)
 «Мы с вами где-то встречались» (1954)
 «К новому берегу» (1955)
 «Солдат Иван Бровкин» (1955)
 «Весенние голоса» (1955)
 «Драгоценный подарок» (1956)
 «Миллион в мешке» (1956)
 «Удивительное воскресенье» (1957)
 «Карнавальная ночь» (1956)
 «Девушка без адреса» (1958)
 «Иван Бровкин на целине» (1958)
 «Приключения Буратино (мультфильм)» (1959)
 «Совершенно серьёзно» (1960)
 «Своя голова на плечах» (1961)
 «Как создавался Робинзон» (1961)
 «Человек ниоткуда» (1962)
 «Дайте жалобную книгу» (1964)
 «Приключения Толи Клюквина» (1964)
 «Фантазёры» (1965)
 «Деревенский детектив» (1968)
 «Король манежа» (1970)
 «Истоки» (1973).

Оперетты 
 Лучший день её жизни (Есть на Волге городок, Ленинград, 1948)
 У голубого Дуная (Львов, 1950)
 Однажды весной (Кемерово, 1954)
 После свадьбы (Одесса, 1957)
 Где-то на окраине (1963)
 Заочное свидание (Ростов-на-Дону, 1964)
 Фортуна (1964)
 Золушка хочет домой (1976, мюзикл)

Оперы 
 «Рассвет» (1950)

Балеты 
 «Лайма» (1947),
 «Джунгли большого города» (1960)
 «Песня о Гайавате» (1974)

Инструментальные произведения 
 Пьесы на темы песен народов СССР (1933)
 Сюита на темы тадж. нар. песен Мавриги (1937)
 Симфония победы (1944)
 Сюита «Дорога героев» на стихи В. Лебедева-Кумача, С. Острового, М. Голодного, В. Гусева, В. Садофьева, А. Суркова (1938)
 Три концерта для фортепиано.и симфонического оркестра: I (1935), II (1937), III (1974)
Ему принадлежит также ряд танцевальных пьес.

Примечания

Литература 
 
 Лепин Анатолий Яковлевич // Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.
 «Дом ста роялей — Огарева, 13». М. : Издательский Дом Тончу, 2010. 640 с. ISBN 978-5-91215-048-7

Ссылки 
 
 Вивере Л. «5 минут» автора гимна Латвии.
 Красная книга российской эстрады. Анатолий Лепин.
 Резник А. Советский Нино Рота 50-х годов. Раздумья об Анатолии Лепине.
 У «Карнавальной ночи» был и латышский автор.

Члены Союза композиторов СССР
Композиторы оперетт
Выпускники Московской консерватории
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены КПСС
Анатолий Лепин